

Cinema 
 Black Gold – film del 1936 diretto da Russell Hopton
 Sangue indiano (Black Gold) – film del 1947 diretto da Phil Karlson
 L'impero dell'odio (Black Gold) – film del 1962 diretto da Leslie H. Martinson
 Black Gold – film documentario del 2006 diretto da Marc Francis e Nick Francis
 Black Gold – film del 2011 diretto da Jeta Amata
 Il principe del deserto (Black Gold) – film del 2011 diretto da Jean-Jacques Annaud

Musica 
 Black Gold – gruppo musicale statunitense
 Black Gold – album di Nina Simone del 1970
 Black Gold – album dei Middle of the Road del 1980
 Black Gold – singolo dei Soul Asylum del 1993, dall'album Grave Dancers Union
 Black Gold – brano dei Millencolin del 1997
 Black Gold – brano dei Y&T del 1997
 Black Gold – brano dei Norther del 2008
 Black Gold  – album di Eagle Eye Williamson del 2010
 Black Gold – singolo di Esperanza Spalding del 2012

Videogiochi 
 Black Gold – videogioco del 1989 della reLINE Software
 Black Gold – videogioco del 1991 della Starbyte Software